Sainte-Hélène több franciaországi község elnevezése:

Sainte-Hélène (Gironde)
Sainte-Hélène (Lozère)
Sainte-Hélène (Morbihan)
Sainte-Hélène (Saône-et-Loire)
Sainte-Hélène (Vosges)
Sainte-Hélène-Bondeville
Sainte-Hélène-du-Lac
Sainte-Hélène-sur-Isère